Il termine Cercopiteco è usato in italiano nella denominazione di gran parte delle scimmie della tribù Cercopithecini.

Si distinguono le seguenti specie (tra parentesi il nome scientifico): 

 Cercopiteco a gola bianca		(Cercopithecus albogularis)
 Cercopiteco argentato                     (Cercopithecus doggetti)        
 Cercopiteco barbuto				(Cercopithecus lhoesti) 
 Cercopiteco coronato			(Cercopithecus pogonias) 
 Cercopiteco coronato di Dent	       (Cercopithecus denti) 
 Cercopiteco coronato di Wolf	       (Cercopithecus wolfi)
 Cercopiteco dal diadema			(Cercopithecus mitis)
 Cercopiteco dalla coda dorata 	(Cercopithecus solatus) 
 Cercopiteco dalle orecchie rosse	(Cercopithecus erythrotis)
 Cercopiteco dal ventre rosso		(Cercopithecus erythrogaster)
 Cercopiteco delle montagne 		(Chlorocebus djamdjamensis) 
 Cercopiteco diana				(Cercopithecus diana)
 Cercopiteco di Brazzà 			(Cercopithecus neglectus)
 Cercopiteco di Campbell		       (Cercopithecus campbelli)
 Cercopiteco di Hamlyn			(Cercopithecus hamlyni) 
 Cercopiteco di palude			(Allenopithecus nigroviridis)
 Cercopiteco di Preuss 			(Cercopithecus preussi) 
 Cercopiteco di Sclater 			(Cercopithecus sclateri)
 Cercopiteco dryas				(Cercopithecus dryas)
 Cercopiteco gialloverde 			(Chlorocebus sabaeus) 
 Cercopiteco grigioverde			(Chlorocebus aethiops) 
 Cercopiteco mona 				(Cercopithecus mona)
 Cercopiteco nano del nord		(Miopithecus ogouensis) 
 Cercopiteco nano del sud 		(Miopithecus talapoin) 
 Cercopiteco nasobianco del Congo (Cercopithecus ascanius) 
 Cercopiteco nasobianco maggiore (Cercopithecus nictitans)
 Cercopiteco nasobianco minore 	(Cercopithecus petaurista) 
 Cercopiteco tantalo 				(Chlorocebus tantalus) 
 Cercopiteco verde 				(Chlorocebus pygerythrus)

Altri progetti